Фазоме́тр — электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения углов сдвига фаз между двумя изменяющимися периодически электрическими колебаниями, например, для измерения фазового сдвига между током и напряжением в цепи переменного тока промышленной частоты, также в трёхфазной системе электроснабжения.

Применение фазометров 
Фазометры очень часто применяются в электроустановках для определения коэффициента активной мощности  (отсюда произошло его жаргонное название «косинусофиметр», часто ввиду незнания персоналом, обслуживающим электроустановки, правильного названия прибора).

Фазометры находят применение при разработке, регулировке и эксплуатации электронных и электротехнических аппаратов и устройств.

Схема включения фазометра 
Обычно фазометр подключается в токовую цепь и цепь напряжения.

В трёхфазной системе электроснабжения необходимо подключать прибор по напряжению и току к трём фазам:
 по напряжению − к фазам A, B, C;
 по току — к вторичным обмоткам трансформатора тока на фазах A, B, C.

Возможна также упрощённая схема включения (в зависимости от конструкции прибора):
 по напряжению − к фазам A, B, C;
 по току — к вторичным обмоткам трансформатора тока на фазах A, B.
В этом случае ток третьей фазы C определяется прибором путём векторного сложения токов в фазах A и B

См. также 
 Электродинамический фазометр
 Электрическая мощность

Источники 
 [http: //dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/2208/ФАЗОМЕТР Фазометр]

Литература 
 

Электроизмерительные приборы
Трёхфазная система электроснабжения